Питак Андрій Андрійович (1981—2016) — український військовик, навідник 1-го взводу 2-ї аеромобільно-десантної роти 1-го аемб 80-ї окремої десантно-штурмової бригади (Львів).
 Питак Володимир Теодорович (1979—2015) — український військовик, солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади (Мукачеве).